Huuskonen est un patronyme finnois pouvant désigner :

Patronyme
Kalevi Huuskonen (1932-1999), biathlète finlandais
Lassi Huuskonen (né en 1979), sauteur à ski finlandais
 (1910-1973), boxeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois